Николай Черняев:
 Черняев, Николай Григорьевич (1838—1910) — российский военачальник, генерал-лейтенант
 Черняев, Николай Иванович (1853—1910) — русский публицист, театральный и литературный критик.